Адмиралте́йская у́лица (бывшая улица Волода́рского) — улица в городе Колпино Колпинского района Санкт-Петербурга. Проходит от Советского бульвара до протоки реки Ижоры.

Является продолжением бульвара Свободы; их соединяет Адмиралтейский мост через Советский канал.

История 
С 1870-х годов называлась 1-й Чухо́нской улицей. В 1882 году её переименовали в Адмиралтейскую улицу — она начиналась от главной конторы Адмиралтейских Ижорских заводов. В 1918 году, сразу после смерти В. Володарского, её переименовали в улицу Володарского.

До 1970 года в состав улицы Володарского входил нынешний бульвар Победы (он также именовался Адмиралтейским проездом).

В 2017 году улице возвращено название Адмиралтейская.

Застройка 
Вдоль четной стороны от дома № 6 до Пролетарской улицы расположен сквер Володарского.

В конце Адмиралтейская улица упирается в Колпинский парк.

Перекрёстки 
 Советский бульвар
 улица Коммуны
 Стахановская улица
 Пролетарская улица

Примечания